Austria:
 St. Margareten im Rosental – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Klagenfurt-Land

Zobacz też:
 Sankt Margareten
 St. Margarethen